γ-Butyrolakton
 Główna Biblioteka Lekarska